HMS Dragon può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Dragon (D35) – cacciatorpediniere della Classe Type 45
HMS Dragon (D46) – incrociatore della Classe Danae